Стивен Балбус (; род. 23 ноября 1953, Филадельфия, Пенсильвания) — американско-британский астрофизик.
 Оксфорда (с 2012), а прежде профессор парижской Высшей нормальной школы, член НАН США (2015) и Лондонского королевского общества (2016).
Лауреат премии Шао (2013, совместно с Джоном Хаули).

Биография 
В 1971 году поступил в Массачусетский технологический институт, который окончил как бакалавр математики и физики. Степень доктора философии по теоретической астрофизике получил в Калифорнийском университете в Беркли в 1981 году. Являлся постдоком в Принстонском университете и Массачусетском технологическом институте. С 1985 года преподавал в Виргинском университете. С 2004 года на протяжении девяти лет профессор кафедры физики парижской Высшей нормальной школы. Затем в Оксфорде — с 2012 года  и одновременно профессорский фелло тамошнего Нью-Колледжа, ныне также возглавляет оксфордский субдепартамент астрофизики. В 2017 году отмечен MPLS Teaching Award.

Женился на французском астрофизике Caroline Terquem.

Примечания

Ссылки 
 Автобиография (2013)
 Национальная академия наук США
 Кафедра физики Оксфордского университета

Астрофизики США
Астрофизики Великобритании
Члены Национальной академии наук США
члены Лондонского королевского общества
Савильские профессора астрономии
доктора философии
Лауреаты премии Шао
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы наук Массачусетского технологического института